Sassesi – abitanti di Capoluogo (Sasso Marconi)
Sassesi – abitanti di Castel di Sasso
Sassesi – abitanti di Sasso Marconi
Sassesi – abitanti di Sasso di Castalda